Egilomen lirata är en snäckart som först beskrevs av Cox 1864.  Egilomen lirata ingår i släktet Egilomen och familjen Charopidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
lirata